Distrito Sur puede hacer referencia a:

En 
 el distrito Sur de la ciudad de Córdoba.
 el distrito Sur de la ciudad de Gijón.
 el distrito Sur de la ciudad de Jerez de la Frontera.
 el distrito Sur de la ciudad de Logroño.
 el distrito Sur de la ciudad de Sevilla.
 el distrito Sur de la ciudad de Zaragoza.

En otros países
 el Distrito Sur  de la región administrativa especial de Hong Kong.
 el distrito Sur, uno de los 9 distritos de Botsuana.
 el distrito Meridional de Israel.
 el distrito Sur de la ciudad de Rosario, Argentina.
 el distrito Sur era una subdivisión administrativa de la Gran Colombia.
 el Distrito Sur de la ciudad de Florida, Miami.